Cet article recense les communes de la région flamande, en Belgique.

Statistiques 
Depuis le  , la région flamande compte 300 communes. Il y en a parmi elles 66 qui ont le statut de ville et 12 qui sont des communes à facilités.

Liste

Annexes

Articles connexes 
 Liste des communes de Belgique
 Ville de Belgique

Références 

Flandre
Communes